

Geografia
 Waterhouse – quartiere di Kingston, Giamaica
 Waterhouse Island – isola della Tasmania, Australia
 Waterhouse Spur – sperone roccioso dell'Antartide

Persone
 George Robert Waterhouse (1810-1888) – naturalista britannico
 Jason Waterhouse (1991) – velista australiano
 John William Waterhouse (1849-1917) – pittore britannico
 Matthew Waterhouse (1961) – attore britannico
 Suki Waterhouse (1992) – modella e attrice britannica

Altro
Waterhouse style – stile di canto
Waterhouse Football Club – società calcistica di Kingston, Giamaica